Leon Borowski (1784-1846), filolog, krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Wileńskiego
 Leon Borowski (1884-1951), inżynier budowy dróg, profesor Politechniki Warszawskiej